Les Dents de la mort peut faire référence à : 
 Les Dents de la mort, un film australien réalisé par Arch Nicholson, sorti en 1987
 Les Dents de la mort, un téléfilm américain de Charles Robert Carner, sorti en 2003
 Les Dents de la mort, le premier épisode de la saison 2 de la série télévisée américaine Grimm, 2012